Хопф — поширене німецьке прізвище.

 Хопф Еберхард (1902–1983) — австрійський математик і астроном.
 Хопф Людвіг (1884–1939) — німецький фізик.
 Хопф Хайнц (1894–1971) — німецький математик.

Див. також 
 Теорема Хопфа

Німецькі прізвища